Beacon Island ist der Name folgender Inseln:

in Kanada:
 Beacon Island (Cumberland Sound, Nunavut)
 Beacon Island (Hudson Strait, Nunavut)

in den Vereinigten Staaten:
 Beacon Island (Albany County, New York)
 Beacon Island (Fulton County, New York)
 Beacon Island (North Carolina)
 Beacon Island Roads, Carteret County, North Carolina

in Australien:
 Beacon Island (Houtman-Abrolhos)
 Beacon Island (Lowendal-Archipel)

Siehe auch:
 Bacon Island